Stazione meteorologica di Foggia Aeroporto, presso l'aeroporto di Foggia
Stazione meteorologica di Foggia Amendola, presso l'aeroporto di Amendola
Stazione meteorologica di Foggia Osservatorio Meteosismico, presso l'osservatorio meteosismico di Foggia